Локачи — название населённых пунктов:

 Локачи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.
 Локачи — посёлок в Локачинском районе Волынской области Украины.